Tottenham Hotspur FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Säsongen innebar Tottenhams första kvalificering för UEFA Champions League tack vare en fjärdeplats i ligatabellen, där man bland annat tog sig framför högspenderande Manchester City och 2008/09 års ligatvåa Liverpool.

Spelartrupp

Målvakter
  Carlo Cudicini
  Heurelho Gomes

Backar
  Benoît Assou-Ekotto
  Sébastien Bassong
  Vedran Ćorluka
  Michael Dawson
  Alan Hutton
  Younès Kaboul
  Ledley King
  Kyle Walker
  Jonathan Woodgate

Mittfältare
  Gareth Bale
  David Bentley
  Tom Huddlestone
  Jermaine Jenas
  Niko Kranjčar
  Aaron Lennon
  Luka Modrić
  Wilson Palacios
  Danny Rose

Anfallare
  Peter Crouch
  Jermain Defoe
  Eiður Guðjohnsen
  Robbie Keane
  Roman Pavljutjenko

Premier League

Matcher

Tabell

1 Portsmouth bestraffades med ett poängavdrag på nio (9) poäng av FA då en förvaltare från den brittiska skattemyndigheten tagit över klubben.

Bästa målskyttar
  Jermain Defoe 18
  Peter Crouch 8
  Robbie Keane 6
  Niko Kranjčar 6
  Roman Pavljutjenko 5

Referenser

Noter

Tottenham Hotspur FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2009/2010